Comitatul Fulton, conform originalului din limba engleză, Fulton County, este numele a opt comitate din Statele Unite ale Americii.  Cu excepția comitatului Fulton din statul , care a fost numit după guvernatorul său William Savin Fulton, toate celelalte au fost numite după Robert Fulton, inventatorul primul vas cu aburi funcțional.

Comitate din Statele Unite ale Americii 
 Comitatul Fulton, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Fulton, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Fulton, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Fulton, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Fulton, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Fulton, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Fulton, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Fulton, statul  -- (Categorie și format)

Alte utilizări 
 Fulton County, roman de James Goldman
 Atlanta-Fulton County Stadium, stadinul gazdă al echipelor Atlanta Braves (1966 - 1996) și Atlanta Falcons (1966 - 1991)

Vezi și 
 Districtul Fulton (dezambiguizare)
 Fulton (dezambiguizare)
 Fulton (nume)

Dezambiguizare
Nume proprii